Nozières (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Nozières (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy